Хмельове́ (до 1945 року — Садир-Багай, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на сході району.

Примітки